

Patronymes 

 Filip Helander, footballeur suédois.
 Jalmari Helander, réalisateur et scénariste finlandais.
 Marja Helander, photographe finlandaise.
 Peter Helander, joueur suédois de hockey sur glace.